Orendel bezeichnet:

 Aurvandill, Gestalt der nordischen Mythologie
 Orendel, mittelhochdeutsches Versepos

Orendel ist der Name folgender Personen:
 Orendel von Gemmingen (1464–1520), Grundherr in Michelfeld sowie kurpfälzischer Rat

Siehe auch
 Orendelsall